Решемское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Кинешемском районе Ивановской области Российской Федерации.

Административный центр — село Решма.

География 
Расположено в восточной части района.

Территория поселения составляет 52 000 га, включая:
 земли сельскохозяйственного назначения — 17 600 га
 пашня — 12 216 га
 многолетние насаждения — 16 га
 сенокосы — 1 324 га
 лесные угодья — 11 193 га
 дороги — 125 га
 земли особо охраняемых территорий — 0,5 га.

История 

Совет рабочих и крестьянских депутатов был создан в Решме уже в 1917 году. В 1923 году все сельские Советы в деревнях были ликвидированы и на основе их создан один совет в селе Нагорном, просуществовавший до 1950-х годов. Этот сельский совет стал именоваться Решемским. Спустя два года на территории Решемского сельского совета начинают создаваться колхозы. Первый из них, «Передовик», был создан в деревне Пичугино, в 1,5 км от Решмы. В 1935 году слиянием трёх коллективов образовался колхоз с центральной усадьбой в селе Решма, который был назван именем 17-го съезда ВКП(б). Вскоре после Великой Отечественной войны к решемскому колхозу были присоединены соседние колхозы.

В расширенных границах решемский колхоз действовал до 1960 года, когда на его землях был образован совхоз «Решемский». В 1966 году, совхоз стал преимущественно птицеводческим, но продолжал заниматься растениеводством и животноводством. Совхоз был крупнейшим в Ивановской области.

В окрестностях Решмы располагались несколько пионерских лагерей, санаторий-профилакторий кинешемского завода «Поликор» и плавучий дом отдыха строителей треста «Кинешмастрой». Неподалеку от пионерских лагерей Министерство здравоохранения СССР построило крупный дом отдыха и причал для скоростных судов. Решма была связана с Кинешмой и Юрьевцем регулярным речным сообщением.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Ивановской области от 25 февраля 2005 года № 42-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Кинешемском муниципальном районе». Решемское сельское поселение было образовано путём слияния трёх сельских советов: Решемского, Дьячевского и Журихинского.

Население

Состав сельского поселения

Транспорт 
По территории поселения проходит дорога регионального значения Кинешма — Юрьевец — Пучеж — Пурех.

Монастырь и храмы 
 Макариев-Решемский женский монастырь в селе Решма, основан в начале XVII века по инициативе жителей слободы Решмы во имя преподобного Макария Желтоводского и Унженского.
 Каменные приходские храмы середины XVIII века бывшего села Нагорное при слободе Решма. В 1754 году на средства прихожан построен летний однопрестольный пятиглавый Храм Воскресения Христова; в середине XVIII века — также однопрестольный зимний Храм Николая Чудотворца. В комплекс входила восьмигранная столпообразная колокольня, завершенная высоким шатром, костромского типа. Основание колокольни служило притвором Храма Воскресения. При церквях находилось кладбище. Храм Николая Чудотворца в настоящее время действует в качестве храма Макариев-Решемского монастыря. Храм Воскресения за годы советской власти превращен в руины. Храмовый комплекс представляет собой пример позднего использования форм и приемов допетровского зодчества в строительстве XVIII века.
 Каменные приходские храмы Рождества Христова слободы Решма. В комплекс входила однопрестольная летняя церковь, с каменной колокольнею и зимняя церковь, имевшая два престола: в честь Смоленской иконы Божией Матери и преподобного Иоанна Рыльского. При церквях находилось кладбище.

Примечания 

Муниципальные образования Кинешемского района
Сельские поселения Ивановской области